

Відомі носії 
 Каганович Ізраїль Мойсейович (1884–1973) — радянський партійний і державний діяч.
 Каганович Елла Борисівна — українська вчена-фізик.
 Каганович Лазар Мойсейович (1893–1991) — радянський партійний і державний діяч
 Каганович Марія Марківна (1894-1961) — радянський партійний і державний діяч. дружина Кагановича Л. М.
 Каганович Михайло Мойсейович (1888–1941) — радянський партійний і державний діяч
 Каганович (Боголюбов) Олександр Якимович (1934—2020) — радянський режисер кіно- та мультиплікаційних фільмів . Постановник низки ігрових, науково-популярних та лялькових фільмів.
 Каганович Юлій Мойсейович (1892–1962) — радянський партійний і державний діяч

Див. також 
 Каган (прізвище)

Єврейські прізвища